Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Klimas – podpułkownik oraz dowódca batalionu WOP Prudnik
 Arkadiusz Klimas – polski piłkarz
 Czesław Klimas – rzymskokatolicki duchowny, poseł do niemieckiego parlamentu, działacz polski
 Joanna Klimas – polska projektantka mody
 Maria Klimas-Błahutowa – polska pisarka i krytyk literacki
 Petras Klimas – litewski historyk, dyplomata
 Zbigniew Klimas – polski instruktor harcerski, żołnierz AK, dziennikarz